Открытый чемпионат Бангалора 2006 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2006 является 4-м по счёту, проводящимся в рамках данного соревнования. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования впервые проходили в Бангалоре — с 13 по 19 февраля 2006 года. Турнир входил в небольшую серию соревнований WTA в Восточной Азии в период после Australian Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Саня Мирза (№ 38 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Мара Сантанджело побеждает в своём дебютном финале на турнирах ассоциации.
 Елена Костанич уступает свой 2й в году и 3й за карьеру финал на турнирах ассоциации.
 Елена Костанич впервые уступает в финале турнира ассоциации не представительнице Израиля.

Парный разряд

Факты 
 Лизель Хубер выигрывает свой 1й титул в году и 13й за карьеру на соревнованиях ассоциации.
 Саня Мирза выигрывает свой 1й титул в году и 2й за карьеру на соревнованиях ассоциации.
 Хубер и Мирза во второй раз в карьере выигрывают весенний турнир WTA в Индии.

Ссылки

См. также 
 Открытый чемпионат Бангалора по теннису
 WTA Тур 2006
 WTA 3-я категория
 Портал: Теннис

Индия
Теннис
Февраль 2006 года
2006